Братья Гримм — многозначный термин.

 Братья Гримм (Якоб [1785—1863] и Вильгельм [1786—1859]) — немецкие лингвисты и сказочники.
 «Братья Гримм» — студия звукозаписи. Основана в 1998 году в Москве.
 «Братья Грим» — российская поп-рок-группа. Создана в 1998 году.
 «Братья Грим» — дебютный альбом группы «Братья Грим».
 «Братья Гримм» () — кинофантазия, США, 2005 год. Режиссёр — Терри Гиллиам.

См. также 
 Гримм (значения)
 Грим (значения)